Le Pont est une expression qui peut désigner :

Toponyme 

 Le Pont ou Royaume du Pont ou Pontus, ancienne région d'Asie Mineure, dont le nom qui vient de pontos (signifiant « la mer » ou « le flot ») se retrouve dans Pont-Euxin.
 Le Pont, région historique actuellement située sur le territoire de la Turquie et, selon les limites que lui accordent certains, de la Géorgie, située au sud-est de la Mer Noire.
 Le Pont, localité de la commune suisse de L'Abbaye.

Cinéma et télévision 

 Le Pont (Die Brücke) est un film allemand réalisé par Bernhard Wicki en 1959 ;
 Le Pont est un téléroman québécois diffusé de 1977 à 1978 ;
 Le Pont (Ciao nemico) est un film italien réalisé par Enzo Barboni en 1982 ;
 Le Pont est un court métrage canadien réalisé par Guy Édoin en 2004 ;
 Le Pont est un court métrage américain réalisé par Paul Knubley et Clark Woodman en 2005 ;
 Le Pont est un court métrage français réalisé par Vincent Bierrewaerts en 2007 ;
 Le Pont (Die Brücke) est un film allemand réalisé par Wolfgang Panzer en 2008 ;
 Le Pont, est le  de la saison 1 de la série télévisée d'animation Les Sentinelles de l'air.

Divers 
 Le Pont, un parti politique croate

Voir aussi 
 
  (allemand)